Caza –  italianizzazione della parola Qaḍāʾ, suddivisione amministrativa di secondo livello in Iraq e Libano
 Caza – fumettista francese